Comitatul Bath sau Bath County (în engleză) se poate referi la următoarele trei comitate din Statele Unite ale Americii,

 Comitatul Bath, statul  (Formate KY -- Categorie și format),
 Comitatul Bath, statul  (Formate VA -- Categorie și format)
și
 Comitatul Bath, statul  (Formate NC) -- un comitat extinct.

Dezambiguizare
Nume proprii